Dendrodoris är ett släkte av snäckor. Dendrodoris ingår i familjen Dendrodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Dendrodoris